Ива́н Петро́вич Кузнецо́в:
 Кузнецов, Иван Петрович (1900—1956) — председатель Тамбовского и Воронежского облисполкомов.
 Кузнецов, Иван Петрович (1922—1990) — капитан, Герой Советского Союза.
 Кузнецов, Иван Петрович (1926—2005) — мелиоратор, Герой Социалистического труда.